Заболоттівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Заболоттівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Любомльський район
 Заболоттівська сільська рада — Рівненська область, Володимирецький район

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України